Kunovice – città del distretto di Uherské Hradiště
Kunovice – comune del distretto di Vsetín

Con grafia leggermente diversa:
Kuňovice – comune del distretto di Benešov